Friesicke ist der Familienname folgender Personen:

 Karen Friesicke (1962–2015), deutsche Schauspielerin und Komikerin
 Lilli Friesicke (1888–1938), deutsche Ärztin und Gynäkologin
 Richard Friesicke (1892–??), deutscher Ruderer

Siehe auch:

 Friesickestraße, benannt nach dem Berliner Juristen und Kommunalpolitiker Adolph Friesicke